Alberdi hace referencia a varios artículos:

Personas
Apellido de origen vasco, que en euskera significa "Aldeas".
 Anari Alberdi, cantautora española.
 Cristian Alberdi, futbolista español.
 Cristina Alberdi, política y abogada española.
 Felipe Alberdi, ciclista español.
 Inés Alberdi, socióloga y académica española.
 Juan Bautista Alberdi, político, jurista y escritor argentino.
 Lucas Alberdi, pintor y escultor español.
 Ramón Alberdi Alberdi, sacerdote e historiador salesiano español.
 Enrique Ayúcar Alberdi, futbolista español.
 Sabino Barinaga Alberdi, futbolista y entrenador español.
 Manuel Fernández Alberdi, pianista y compositor español.
 Luciano Juaristi Alberdi, pelotari español.
 Tania Llasera Alberdi, actriz y presentadora de televisión española.
 Manix Mandiola Alberdi, entrenador de fútbol español.
 Wenceslao Orbea Alberdi, abogado y político español.
 Fran Ventoso Alberdi, ciclista español.

Lugares

En Argentina
 Departamento Alberdi, división administrativa de la provincia de Santiago del Estero;
 Departamento Juan Bautista Alberdi, división administrativa de la provincia de Tucumán;
 Alberdi Viejo, localidad de la provincia de Buenos Aires;
 Colonia Alberdi, localidad de la provincia de Misiones;
 Juan Bautista Alberdi (Buenos Aires), localidad de la Provincia de Buenos Aires;
 Juan Bautista Alberdi (Tucumán), localidad de la provincia de Tucumán;
 Villa Alberdi, localidad de la provincia de Río Negro;
 Barrio Alberdi, barrio de la ciudad de Córdoba;
 Barrio Alberdi, barrio de la ciudad de Rosario.

En Paraguay
 Alberdi, localidad del departamento de Ñeembucú;

Referencias